Павличе́нко — фамилия украинского происхождения.

Известные носители 
 Павличенко, Александр Петрович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Павличенко, Виталий Куприянович (род. 1937) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Павличенко, Дмитрий Валерьевич (род. 1966) — белорусский военный деятель, полковник, командир бригады специального назначения внутренних войск МВД.
 Павличенко, Людмила Михайловна (1916—1974) — снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, Герой Советского Союза.
 Павличенко, Николай Иванович (1926—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Павличенко, Семён Александрович (род. 1991) — российский саночник, обладатель Кубка наций в программе одноместных саней.

См. также 
 Павлюченко
 Дело Павличенко — дело об убийстве 42-летнего судьи Шевченковского районного суда города Киева Сергея Зубкова.